Bernard Landry peut désigner :
 Bernard Landry, homme politique québécois ;
 Bernard Landry, entomologiste québécois ;
 Bernard-G. Landry, écrivain et scénariste français.